Fausse Identité peut désigner :
 Fausse Identité, un film français d'André Chotin, sorti en 1947 ;
 Fausse Identité, un téléfilm américain de Larry Cohen, diffusé en 1994 ;
 Fausse Identité, un téléfilm américain de Noel Nosseck, diffusé en 1995.